Il singolare del torneo di tennis Pescara Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vladimir Gabričidze che ha battuto in finale Martin Střelba 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Bart Wuyts (primo turno)
 Germán López (primo turno)
 Roberto Azar (quarti di finale)
 Assente

 Marcos Górriz (primo turno)
 Tomáš Anzari (primo turno)
 João Cunha e Silva (primo turno)
 David Rikl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pescara Challenger 1991